Bramhall kan syfta på:

Antarktis 

 Mount Bramhall,

Storbritannien 

 Bramhall (ort), England, Borough of Stockport,